Duveyrier ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Honoré-Joseph Duveyrier (1787–1865), französischer Schriftsteller, bekannt unter dem Pseudonym Mélesville
 Henri Duveyrier (1840–1892), französischer Afrikareisender
 Honoré-Nicolas-Marie Duveyrier (1753–1839), französischer Jurist, Politiker und Autor von Dramen